Русский Бишкин может означать:

 Верхне-Русский Бишкин — до ВОСР название села Верхний Бишкин Харьковской области.
 Средне-Русский Бишкин — до ВОСР название села Нижний Бишкин Харьковской области.
 Нижне-Русский Бишкин — до 1946 года название села Нижний Бишкин Харьковской области.